Joly peut faire référence à :

Patronyme

A 
 Albert Joly (1844-1880), homme politique français ;
 Alexis-Victor Joly (1798-1874), peintre et dessinateur français ; 
 Andrée Joly (1901-1993), patineuse française ;
 Angéline Flückiger-Joly (née en 1974), athlète suisse ;
 Anténor Joly (1799-1852), écrivain français ;
 Antoine Joly (1838-1917), relieur français ;
 Arthur Joly (né en 1988), joueur de rugby à XV français.

B 
 Bernard Joly (1934-2020), homme politique français.

C 
 Cédric Joly (né en 1995), céiste français.

D 

 Damien Joly (né en 1992), nageur français ;
 Denis Joly (1906-1979), organiste et compositeur français.

E 
 Édouard Joly (1898-1982), ingénieur en aéronautique ;
 Édouard Léon Joly (1846-1921), général français ;
 Émile Joly (1904-1980), coureur cycliste belge ; 
 Émile Joly (1910-1944), résistant français pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Eva Joly (née en 1943), magistrate et femme politique française ;
 Ève Joly, lutteuse française ;
 Étienne Joly (1771-1850), général de brigade français ;
 Étienne-Louis-Hector de Joly (1756-1837), avocat aux conseils du Roi en 1786 et ministre de la justice en 1792.

F 
 Fanny Joly  (née en 1954), romancière française ;
 François Joly (1872-1944), homme politique et docteur en médecine français ;
 François Joly (né en 1939), écrivain français, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Françoise Joly (née en 1956), journaliste française ;
 Frédéric Joly (né en 1972), animateur de télévision français.

G 
 Gaspard-Pierre-Gustave Joly (1798-1865), homme d'affaires et photographe originaire de Suisse ayant vécu en France et au Québec ;
 Guy Joly (XVIIe siècle), magistrat et mémorialiste français du XVIIe siècle ;
 Guy Joly, juge d'instruction français ayant accusé publiquement le commissaire Marcel Leclerc, dans une lettre ouverte dans le Canard enchaîné, de connivence avec les milieux d'extrême droite.

H 
 Henri-Gustave Joly de Lotbinière (1829-1908), homme d'État québécois ;

J 
 Jean Joly  (1650-1740), sculpteur français;
 Jean Joly (1920-2005), résistant français ;
 Jean-Baptiste Joly (mort en 1796), militaire français et chef vendéen de la Guerre de Vendée ;
  ;
 J. N. Joly, graveur au pointillé actif dans les dernières années de l'Empire ;

L 
 Laurent Joly (1976-), historien français.

M 
 Marguerite Joly (1637-1681), empoisonneuse française ;
 Marguerite Joly (1844-1906), femme de lettres et compositrice française ;
 Maurice Joly (1829-1878), philosophe français ;
 Mélanie Joly (né en 1979), femme politique canadienne ;
 Michel Joly (né en 1949), footballeur français ;
 Monique Joly (1933-2015), actrice québécoise.

N 
 Nicolas Joly (1812-1885), zoologiste français.

O 
 Octave Joly (1910-1988), scénariste de bande dessinée belge.

P 
 Patrice Joly (né en 1957), magistrat et homme politique ;
 Paul Joly (1899-1945), officier des Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, Compagnon de la Libération ;
 
 Pierre Hercule Joly (1816-1876), homme politique français ;
 Raymond Joly (1911-2006), sculpteur et graveur-médailleur français ;
  ;

R 

 .
 Robert de Joly (1887-1968), spéléologue français.

S 
 Sébastien Joly (né en 1979), coureur cycliste français ;
 Suzanne Joly (1914-2012), pianiste et compositrice française ;
 Suzanne Joly (née en 1957), écrivaine québécoise ;
 Sylvie Joly (1934-2015), comédienne française.

T 
 Thomas Joly (1748-1820) , général de brigade français.

V 
 Victor Joly (1923-2000), coureur cycliste belge ;
 Vincent Joly (né en 1953), historien contemporanéiste français.

Y 
 Yves Joly (1908-2013), marionnettiste français.

Joly de Fleury 
 Famille Joly de Fleury.

Toponyme 

 Saint-Janvier-de-Joly, une municipalité au Québec
 , un canton canadien en Ontario
 Square Docteur Jean Joly à Bruxelles

Lien externe

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme anglais
Patronyme français